Sezonul de Formula 1 din 1977 a fost cel de-al 31-lea sezon al curselor auto de Formula 1 FIA. A inclus cea de-a 28-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 20-a ediție a Cupei Internaționale pentru Constructorii de F1. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaptesprezece curse, începând în Argentina pe 9 ianuarie și terminându-se în Japonia pe 23 octombrie, făcându-l cel mai lung sezon de Formula 1 din istoria sportului la acea vreme. Sezonul a inclus și o singură cursă non-campionat pentru mașinile de Formula 1, Cursa Campionilor din 1977.

Niki Lauda a câștigat al doilea său campionat, în ciuda faptului că Mario Andretti a câștigat mai multe curse. Wolf, prin Jody Scheckter, a câștigat pentru prima dată, Shadow și-a luat singura victorie, iar Gunnar Nilsson a obținut singura victorie dintr-o carieră încheiată de cancer. Renault a intrat în cursele de Mare Premiu cu o mașină turbo care inițial nu a avut prea mult succes. Echipa germană ATS a preluat mașinile Penske, iar Marele Premiu al Africii de Sud a fost ultima cursă pentru care BRM s-a calificat vreodată. Lauda a plecat de la Scuderia Ferrari înainte de sfârșitul sezonului, așa că nu a încheiat sezonul, adjudecându-și deja titlul datorită formei sale consistente. Ferrari a câștigat al treilea titlu consecutiv la constructori, noul pilot Carlos Reutemann având un sezon solid.

Sezonul a fost afectat și de unul dintre cele mai îngrozitoare accidente din istoria Formulei 1. În timpul Marelui Premiu al Africii de Sud din 5 martie, Tom Pryce nu a putut să evite să-l lovească pe mareșalul de curse Frederik Jansen van Vuuren, în vârstă de 19 ani, care încercase să traverseze pista. Acesta din urmă a fost ucis în coliziune, iar extinctorul său l-a lovit și l-a ucis pe Pryce, a cărui mașină a mers liberă până la capătul liniei drepte, unde s-a ciocnit cu Ligier-ul lui Jacques Laffite. A existat o nouă tragedie, când Carlos Pace și-a pierdut viața într-un accident de aviație la doar câteva săptămâni după accidentul lui Pryce.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Următorii piloți și constructori au participat în Campionatul Mondial al Piloților din 1977 și în Cupa Internațională a Constructorilor de F1 din 1977.

Echipele private care nu și-au construit propriul șasiu și au folosit șasiurile constructorilor existenți sunt arătate mai jos. Toate au folosit motorul Ford Cosworth DFV 3,0 V8.

Calendar 
Următoarele șaptesprezece Mari Premii au avut loc în 1977.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele au fost acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei a trebuit să termine cel puțin 75% din distanța programată (în cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.). Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei terminat mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. Pentru campionatul la piloți, doar cele cele mai bune 8 rezultate din primele 9 curse și cele mai bune 7 din ultimele 8 au contribuit la Campionatul Mondial.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Cupa Internațională pentru Constructorii de F1 
Pentru Cupa Constructorilor, doar mașina cea mai bine plasată de la fiecare constructor era eligibilă să puncteze. Cele mai bune opt rezultate din primele nouă curse și cele mai bune șapte rezultate din restul de opt curse au fost reținute.

Cursa non-campionat 
În 1977 a avut loc o singură cursă de Formula 1 non-campionat:

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1977 în sport